Lahnstraße  steht für:

 Lahnstraße (Berlin)
 Lahnstraße (Bremen)
 Lahnstraße (Duisburg)
 Lahnstraße (Frankfurter)
 Lahnstraße (Gießen)
 Lahnstraße (Wetzlar)
 Lahnstraße (Wiesbaden)